717 км, 717-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 717 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 293026.
 717 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 642013.
 717 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 683189.